Ракель Атаво і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Габріела Дабровскі і Марія Хосе Мартінес Санчес.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Сара Еррані і Карла Суарес Наварро з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Top half

Bottom half

Посилання 
Main Draw 

Qatar Total Open, парний розряд
2016
2016 у катарському спорті